Misiaf kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Masyaf District, distrikt, Hamah, 
 Maşyāf, distriktshuvudort, Hamah, 

Robotskapade Syrienförgreningar